Tepoto é o nome de dois diferentes atóis no arquipélago de Tuamotu da Polinésia Francesa. Esses são:

Tepoto do Norte, um atol nas Ilhas da Decepção.
Tepoto do Sul, um dos três pequenos atóis nas Ilhas de Raevski, no centro de Tuamotu.

Desambiguação